Теодор I — португальский аристократ, 5-й герцог Браганса с 20 сентября 1532 года.
 Теодор I (? — 14 мая 649) — папа римский с 24 ноября 642 по 14 мая 649 года.